UGT es un acrónimo que puede referirse a:

 Unión General de Trabajadores (Argentina); 
 Unión General de Trabajadores (España); 
 União Geral de Trabalhadores (Brasil); 
 União Geral de Trabalhadores (Portugal).